Гирский () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гирский, Емельян Ефимович (1899—1941) — советский партизан, командир партизанского отряда.
 Гирский, Степан Богданович (род 1991) — украинский футболист, защитник клуба «Карпаты» (Львов).